El término terremotos de México de 2017 alude, en esta enciclopedia:

 al terremoto de Chiapas de 2017, ocurrido el 7 de septiembre, de magnitud 8,2 en la escala de magnitud de momento, a las 23:49:18 horas.
 al terremoto de Puebla de 2017, ocurrido el 19 de septiembre, de magnitud 7,1 en la escala de magnitud de momento, a las 13:14:40 horas.